Chen Gang kan henvise til:

 Chen Gang (komponist) (født 1935), kinesisk komponist
 Chen Gang (badmintonspiller) (født 1976), kinesisk tidligere badmintonspiller